1. HRL 2002./03. je bila dvanaesta sezona hrvatskog prvenstva u rukometu od osamostaljenja. Sudjelovalo je 16 momčadi, a naslov je uzeo Zagreb.

Tablica

Kvalifikacije za popunu 1.HRL

Izvori 
 Fredi Kramer, Dražen Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian handball, Zagreb, 2009.; str. 180
 RK Zamet 
 hrt.hr ljestvica i rezultati 2002./03.
 RK Cetinka

Poveznice 
 2. HRL 2002./03.
 3. HRL 2002./03.
 4. rang prvenstva 2002./03.
 Hrvatski kup 2002./03.

2002-03
m-1